Grec: relatiu a pertaneny a Grècia o a l'antiga Grècia
 Alfabet grec
 Llengua grega: una llengua indoeuropea que data del segle XV aC i que encara parlen els grecs.
 Grec modern: és el grec que es parla actualment (des del segle XV) a Grècia i a Xipre, a més de la diàspora grega.
 Grec demòtic
 Grec katharévussa
 Grec cretenc
 Grec xipriota
 Grec capadoci
 Grec pòntic
 Tsacònic
 Grecànic
 Griko salentino
 Grec medieval (segles  a XV).
 Grec hel·lenístic o Grec koiné (segles III aC a III dC).
 Grec antic: és el grec que es parlava a la Grècia Antiga i a les seves colònies (segles XI a III aC).
 Grec àtic
 Grec jònic
 Grec dòric
 Grec eòlic
 Grec nord-occidental
 Grec arcadoxipriota
 Grec homèric
 Grec micènic és la forma més antiga del grec (segles XVII a XI aC).
 Protogrec (abans del segle XVII aC).
 Grec (mitologia): és un personatge mític.
 GREC: acrònim de Grup Rossellonès d'Estudis Catalans.
 GREC: acrònim del Grup Enciclopèdia Catalana.
 Festival Grec de Barcelona: acrònim del festival d'estiu que se celebra al teatre Grec (Barcelona).
 GREC (pop-rock): fou un grup de música en català.
 GREC: acrònim de Grup d'Educadors de Carrer.
 grec (parra): tipus de cep.